La expresión Arriba España puede referirse a:

 ¡Arriba España!, lema franquista; 
 Arriba España, periódico del movimiento franquista.